Dolovi je lahko:
 Bosna in Hercegovina
 Dolovi, Donji Vakuf
 Dolovi, Konjic
 Dolovi, Olovo
 Dolovi, Rudo
 Dolovi, Trebinje
 Dolovi, Velika Kladuša
 Dolovi, Visoko

 Črna gora
 Dolovi, Danilovgrad
 Dolovi, Nikšić
 Dolovi, Podgorica